Vitrac kan syfta på:
 Vitrac, Cantal
 Vitrac, Dordogne
 Vitrac, Puy-de-Dôme